Елиминациона фаза УЕФА Лиге шампиона 2021/22. почела је 15. фебруара с првим утакмицама осмине финала, а завршила се 28. маја 2022. године након одржаног финала на Стад де Франсу у француском граду Сен Дени, који ће одредити освајача УЕФА Лиге шампиона у сезони 2021/22. Укупно шеснаест екипа учествује у елиминационој фази.

Сатнице одржавања утакмица су по средњоевропском (летњем) времену (локална времена, уколико се разликују, наведена су у загради).

Квалификовани тимови 
У елиминационој фази учествује шеснаест тимова, који су се квалификовали као првопласирани и другопласирани тимови у свакој од осам група у групној фази такмичења.

Систем 
Сваки пар у елиминационој фази, осим у финалу, игра две утакмице, при чему сваки тим игра једну утакмицу код куће. Тим који постигне више голова на две утакмице пролази у наредну фазу (правило гола у гостима се више не примењује). Ако је једнак резултат, играју се продужеци од укупно тридесет минута. Ако ниједан гол није постигнут ни у продужецима, победници се одређују извођењем казнених удараца (једанаестераца). У финалу, које се састоји из једне утакмице, примењује се исти принцип — уколико је резултат на крају регуларног дела утакмице једнак, играју се продужеци, након чега следи шутирање пенала, ако је резултат још увек изједначен.

Механизам извлачења (жребања) за сваку фазу је следећи:

 у извлачењу за осмину финала, првопласирани тимови из осам група су повлашћени, а другопласирани тимови су неповлашћени. Повлашћени тимови играју против неповлашћених тимова, с тим да повлашћени тимови другу утакмицу играју код куће. Тимови из исте групе или исте лиге не могу бити извучени и не могу играти једни против других;
 у извлачењу за четвртфинале и полуфинале, нема рангирања (носиоца и неносиоца), а тимови из исте групе или исте лиге могу бити извучени и могу играти једни против других. Извлачења за четвртфинале и полуфинале одржавају се заједно, пре него што се играју четвртфиналне и полуфиналне утакмице. Име победника четвртфинала неће бити познат у време полуфиналног извлачења. Такође ће се одржати жреб за одређивање финалних учесника, тј. који ће тим бити „домаћин” за финале (из административних разлога, јер се финале игра на неутралном терену).

Распоред утакмица и извлачења 
Распоред одигравања утакмица је представљен у доњој табели. Сва извлачења (жребања) одржана су у Уефином седишту у Ниону у Швајцарској.

Преглед

Осмина финала 
Жреб је био одржан 13. децембра 2021. године, првобитно у 12.00 часова по средњоевропском времену (CET). Жреб се суочио с бројним неправилностима.
Када је Виљареал био извучен, по правилима, он је могао да иде на шест потенцијалних ривала, а није могао да иде на Манчестер јунајтед, с којим је већ био у групи, и на Реал Мадрид, који је из исте земље — Шпаније. Међутим, уместо шест куглица, у „шеширу” Виљареалових потенцијалних ривала, нашло се њих седам и први је извучен Манчестер јунајтед — тим који ту никако није смео да се нађе. Проблем је касније постао још већи када је Атлетико Мадрид требало да извуче ривала. Потенцијални противници нису могли да буду Реал Мадрид и Ливерпул и њихове куглице је требало да буду склоњене из шешира. Међутим, опет је направљена грешка и склоњене су куглице с именима Реал Мадрида и Манчестер јунајтеда. У шеширу је остао Ливерпул као потенцијални противник, што никако није смело да се деси, а Атлетико Мадриду је одузета могућност да извуче Манчестер јунајтед. Много клубова је упутило жалбу, пре свих Виљареал и Атлетико Мадрид. Касније током дана, УЕФА је објавила да је првобитни жреб проглашен неважећим и да ће бити у потпуности поновљен у 15.00 часова по средњеевропском времену.

Парови осмине финала, према првобитном жребу (који је касније поништен), изгледали су овако:

Бенфика — Реал Мадрид
Виљареал — Манчестер Сити
Атлетико Мадрид — Бајерн Минхен
Ред бул Салцбург — Ливерпул
ФК Интер Милано — Ајакс
Спортинг Лисабон — Јувентус
Челси—Лил
Париз Сен Жермен – Манчестер јунајтед

Сажетак

Прве утакмице су игране 15, 16, 22. и 23. фебруара, а реванш мечеви 8, 9, 15. и 16. марта 2022. године.

|}

Извештаји с утакмица

Бајерн Минхен је прошао у четвртфинале, с укупним резултатом од 8 : 2.

Манчестер Сити је прошао у четвртфинале, с укупним резултатом од 5 : 0.

Бенфика се пласирала у четвртфинале, с укупним резултатом од 3 : 2.

Челси је прошао у четвртфинале, с укупним резултатом од 4 : 1.

Атлетико Мадрид је прошао у четвртфинале, с укупним резултатом од 2 : 1.

Виљареал је прошао у четвртфинале, с укупним резултатом од 4 : 1.

Ливерпул је прошао у четвртфинале, с укупним резултатом од 2 : 1.

Реал Мадрид је прошао у четвртфинале, с укупним резултатом од 3 : 2.

Четвртфинале

Жреб је био одржан у 12.00 часова по средњоевропском времену (CET) 18. марта 2022. године.

Сажетак

Прве утакмице су игране 5. и 6. априла, а реванш мечеви 12. и 13. априла 2022. године.

|}

Извештаји с утакмица

Реал Мадрид је прошао у полуфинале, с укупним резултатом од 5 : 4.

Манчестер Сити је прошао у полуфинале, с укупним резултатом од 1 : 0.

Виљареал је прошао у полуфинале, с укупним резултатом од 2 : 1.

Ливерпул је прошао у полуфинале, с укупним резултатом од 6 : 4.

Полуфинале

Жреб је био одржан у 12.00 часова по средњоевропском времену (CET) 18. марта 2022. године, након што су извучени парови четвртфинала.

Сажетак

Прве утакмице су игране 26. и 27. априла, а реванш мечеви 3. и 4. маја 2022. године.

|}

Извештаји с утакмица

Реал Мадрид је прошао у финале, с укупним резултатом од 6 : 5.

Ливерпул је прошао у финале, с укупним резултатом од 5 : 2.

Финале

Финале се играло 28. маја 2022. на Стад де Франсу у Сен Денију у Француској између Реала и Ливерпула. На жребу 18. марта 2022. године одређено је ко ће бити домаћин финала, из административних разлога.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

3